Die Fußball-Westasienmeisterschaft der Frauen 2005 war die Erstaustragung des von der AFC Subkonföderation WAFF ausgetragenen Turniers. Alle Spiele wurden vom 23. September bis zum 1. Oktober 2005 in der jordanischen Hauptstadt Amman ausgetragen. Der erste Sieger war die Auswahl des Gastgeberlandes Jordanien.

Tabelle 

|}

|}

Weblinks 

 Statistiken des Wettbewerbs auf RSSSF.com

Fußball-Westasienmeisterschaft
Fußballveranstaltung 2005
Fußball (Jordanien)
Sportveranstaltung in Amman